Битва при Танханпхо (1592) — бій між корейськими і японськими військами часів Імджинської війни.
 Битва при Танханпхо (1594) — бій між корейськими і японськими військами часів Імджинської війни.